Dyrosaurus est un genre éteint de crocodyliformes de l'Éocène inférieur (Yprésien) ayant vécu dans la nord de l'Afrique il y a environ  (millions d'années). La minceur de ses mâchoires et ses dents suggèrent qu'il avait un régime alimentaire piscivore, comme l'actuel gavial du Gange.

Description 
On a retrouvé ses fossiles en Algérie et en Tunisie. Il mesurait 6 mètres de long.

Liste des espèces 
  Dyrosaurus phosphaticus (Thomas 1893) de Tunisie. Il a été découvert par Philippe Thomas.
  Dyrosaurus choumowitchi Bergounioux, 1955
  Dyrosaurus berneti Bergounioux, 1955
  Dyrosaurus maghribensis Jouve, Iarochene, Bouya & Amaghzaz, 2006 du Maroc.
  Dyrosaurus minor Swinton, 1930
  Dyrosaurus paucidens Armbourg, 1952
  Dyrosaurus variabilis Bergounioux, 1955

Référence 

Genre d'archosaures préhistoriques (nom scientifique)
Vertébré de l'Éocène
Paléontologie en Algérie
Paléontologie en Tunisie
Taxon fossile décrit en 1894